Красный Хлебороб — название населённых пунктов в России:

 Красный Хлебороб — хутор в Гиагинском районе Адыгеи.
 Красный Хлебороб — деревня в Иланском районе Красноярского края.